Kizuna (em japonês: きずな) é o 20º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
EPCE-5558 (CD)

EPBE-5293 (Single V)

Canções do CD
1. Kizuna (きずな; Obrigações)

2. Hitori (single version) (ひとり (single version); Sozinho)

3. Kizuna (Instrumental) (きずな (Instrumental))

Canções do Single V
 Kizuna (きずな) (PV)
 Kizuna (Close-up Ver.) (きずな (Close-up Ver.))
 Making of (メイキング映像)

Singles de 2002
Aya Matsuura